Саньсянь (от  — три струны) — традиционный китайский струнный щипковый музыкальный инструмент, использующийся как аккомпанемент в китайской опере и традиционном цзяннаньском ансамбле , а также при исполнении повествовательных песен дагушу () и . Бывает двух видов: большой и маленький.

Другое название — сяньцзы.

История 

До недавнего времени считалось, что саньсянь появился в Китае после монгольского завоевания, в XIV веке, однако современные исследования показывают, что саньсянь был известен ещё во времена династии Тан (VII—X вв.).

Саньсянь структурно схож с такими инструментами Центральной Азии, как сетар и танбур, а происхождение японского сямисэна ведётся напрямую от саньсяня (здесь промежуточной стадией стал также рюкюский сансин).

Саньсянь называют одним из четырёх ключевых музыкальных инструментов в пекинской опере (другими тремя являются цзинху, цзинэрху и юэцинь). Помимо саньсяня и юэциня, из щипковых инструментов в оркестре пекинской оперы может быть также пипа.

Описание 
Большой саньсянь распространён в большей степени на севере Китая, его длина достигает 120 сантиметров, в центрально-восточном Китае больше распространён маленький саньсянь длиной около 95 сантиметров, а на юге страны он может быть ещё короче — от 80 сантиметров.

Закруглённая прямоугольная дека обтянута спереди и сзади змеиной кожей. Держатель колков изогнут назад и не имеет ладов, шейка инструмента длинная. У саньсяня три колка удлинённой формы.

Традиционно три струны делались из шёлка; в настоящее время обычно делаются из обвитой нейлоном стали.

Во время игры саньсянь держится под наклоном, дека упирается в правое бедро музыканта, играют ногтями или небольшим медиатором.

Примечания 

Китайские музыкальные инструменты
Щипковые музыкальные инструменты
Пекинская опера